Gerteis ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gerteis (1886–1957), deutscher Eisenbahnbeamter 
 Florian Gerteis (* 1996), deutscher Schauspieler
 Klaus Gerteis (* 1940), deutscher Historiker
 Mario Gerteis (1937–2016), Schweizer Musikkritiker
 Walter Gerteis (1921–1999), deutscher Bildhauer